Лагус — финско-шведская фамилия. 

Дворянский род Великого княжества Финляндского.

Известные носители 
 Лагус, Вильгельм Габриэль (1786 – 1859) — историк.
 Лагус, Рубен (1896 — 1959) — генерал-майор и первый обладатель Креста Маннергейма, брат Олофа Лагуса

Ссылки 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображён заяц
Дворянские роды, на гербах которых изображён ключ